Josef Amrhyn ist der Name folgender Personen:

* Josef Franz Karl Amrhyn (1800–1849), Schweizer Bundeskanzler
 Josef Karl Amrhyn (1777–1848), Schweizer Schultheiss